Варс:

 Варс — за легендою — брат Сави, разом вони заснували місто Варшава, назване їх іменами.
 Варс Едеський (святий, теж Варсій) — ранньохристиянський святий, єпископ Едеси засланий у Єгипет.
 Варс — чеський танець, популярний в 1970-х роках.